Кифи може да се односи на:
 Кифи (Центар), 
 Кифи (Пикардија), 
 Кифи (Алзас),